Gangster – membro di un'organizzazione criminale, generalmente di bande organizzate o anche di stampo mafioso

Cinema 
 Gangster – film del 1994 diretto da Dev Anand
 Gangster – film del 2006 diretto da Anurag Basu
 Gangster – film del 2014 diretto da Aashiq Abu
 Gangster – film del 2016 diretto da Birsa Dasgupta
 Gangster – serie cinematografica diretta da Ram Gopal Varma e Vishram Sawant

Giochi 
 Gangster! – gioco di ruolo del 1979 pubblicato dalla Fantasy Games Unlimited

Letteratura 
 Gangster – romanzo di Lorenzo Carcaterra del 2001

Pagine correlate 
Gang
Gangsta
Gangsters
The Gangster

Altri progetti